DSL peut désigner :
 , une norme et un procédé de télécommunication ;
 , une distribution Linux de taille très réduite ;
  (en français, bibliothèque des logiciels définitifs) ;
 , un langage dédié ;
 , une technique AJAX ;
 district de services locaux, une forme d'administration territoriale utilisée au Canada ;
 DSL, un groupe de rap français.

dsl est une abréviation  qui peut désigner :
 désolé, en argot Internet.